Schnieber ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schnieber (1821–1886), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Bernhard Schnieber (* 1933), deutscher Politiker (CDU der DDR)
 Birgit Schnieber-Jastram (* 1946), deutsche Politikerin (CDU)